Capdevielle est un patronyme signifiant « tête de ville » en gascon désignant ainsi l'habitant de l'entrée de la ville ou de la partie haute de la ville.
Il est notamment porté par :
 Catherine Capdevielle (1938-), athlète française ;
 Colette Capdevielle (1958 - ), députée française de la cinquième circonscription des Pyrénées-Atlantiques ;
 Jean-Patrick Capdevielle (1945 - ), auteur-compositeur-interprète français ;
 Laurent Capdevielle (1981 -), joueur de rugby à XV français ;
 Louis Antoine Capdevielle (1849 - 1905), peintre français ;
 Lucienne Capdevielle (1885-1961), peintre française ;
 Pierre Capdevielle (1906-1969), chef d'orchestre français ;
 Pierre Capdevielle (1974 -), joueur de rugby à XV français.

Voir aussi 
 

Patronyme occitan